Чемпионат Сан-Марино по футболу 2008/2009 () — 24-й сезон чемпионата Сан-Марино по футболу. Он начался 12 сентября 2008 года и закончился 29 мая 2009 года. Чемпионский титул завоевал клуб «Тре Фиори».

Итоговые таблицы

Группа А

Группа B

Плей-офф 
 Первый раунд
 Тре Пенне — Фаэтано — 1-0
 Мурата — Ювенес/Догана — 0-1

 Второй раунд
 Мурата — Фаэтано — 5-4
 Ювенес/Догана — Тре Пенне — 2-0

 Третий раунд
 Мурата — Тре Пенне — 4-0
 Виртус — Тре Фиори — 0-2

 Четвертый раунд
 Мурата — Виртус — 3-2 (д.в.)
 Ювенес/Догана — Тре Фиори — 1-1 (4-5 пен.)

 Полуфинал
 Мурата — Ювенес/Догана — 1-3 (д.в.)

 Финал
 Тре Фиори — Ювенес/Догана — 0-0 (3-1 пен.)

Ссылки 
 Официальный сайт Футбольного союза Сан-Марино
 Чемпионат Сан-Марино

2008/2009
Сан-Марино
Футбол в Европе в 2008 году
Футбол в Европе в 2009 году
2008 год в Сан-Марино
2009 год в Сан-Марино